Kai Hermann (nacido el 29 de enero de 1938) es un periodista alemán , que colaboró ​​en las revistas Die Zeit , Der Spiegel , Twen y Stern , y publicó varios trabajos, incluidos "La révolte des étudiants" e "Intervention décisive à Mogadiscio " . 

También es coautor de Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo , con Horst Rieck .

Es ganador del Premio Theodor Wolff y ganador de la Medalla Carl von Ossietzky .

Filmografía
 Christiane F. (1981)
 Circle of Deceit (1981)
 The Colony (1987)
 Engel & Joe (2001)

Referencias

Nacidos en 1938
Nacidos en Hamburgo
Periodistas de Alemania